

Portugal
 Paradela - freguesia no concelho de Barcelos
 Paradela - freguesia no concelho de Chaves
 Paradela - freguesia no concelho de Miranda do Douro
 Paradela - freguesia no concelho de Mogadouro
 Paradela - freguesia no concelho de Montalegre
 Paradela - freguesia no concelho de Penacova
 Paradela - freguesia no concelho de Sever do Vouga
 Paradela - freguesia no concelho de Tabuaço
 Paradela - lugar da cidade de Trofa
 Paradela - lugar da freguesia de Vale, no concelho de Santa Maria da Feira
 Paradela - aldeia na freguesia de Santiago da Ribeira de Alhariz, no concelho de Valpaços

Galiza
 Paradela - um município galego da província de Lugo

Desambiguações de topônimos